RPA:
 Robotic process automation — форма технологии автоматизации бизнес-процессов, основанная на метафорическом программном обеспечении роботов (ботов) или работников искусственного интеллекта.
 Репликативный белок А — белок, связывающий одноцепочечную ДНК в клетках эукариот.